Виктор Красильников:
 Красильников, Виктор Александрович (1900—1963) — советский литературный критик.
 Красильников, Виктор Наумович (род. 1947) — генеральный директор Международного союза экономистов, вице-президент Вольного экономического общества России.